Prosthogonimus är ett släkte av plattmaskar. Prosthogonimus ingår i familjen Prosthogonimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Prosthogonimus